Il singolare del torneo di tennis Kingfisher Airlines Tennis Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jonas Björkman che ha battuto in finale Radek Štěpánek 6–3, 7–6(4).

Teste di serie

  Mariano Puerta (semifinali)
  Thomas Johansson (semifinali)
  Radek Štěpánek (finale)
  Kenneth Carlsen (primo turno)

 Cyril Saulnier (quarti di finale)
 Juan Mónaco (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kingfisher Airlines Tennis Open 2005
ATP Tour 2005